Kiebel ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Kiebel (1936–2008), deutscher Sozialarbeiter, Hochschullehrer und Herausgeber
 Heiner Kiebel, deutscher Basketballfunktionär